Чемпионат Великобритании по снукеру 1980 () — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил с 16 по 28 ноября 1980 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, выигравший в финале у Алекса Хиггинса со счётом 16:6. Это был первый титул Дэвиса на чемпионате Британии.

Канал BBC транслировал матчи чемпионата Великобритании на протяжении восьми дней.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 6 000
 Финалист: £ 3 000
 Полуфиналисты: £ 1 500
 Четвертьфиналисты: £ 1000
 Второй раунд: £ 500
 Первый раунд: £ 250
 Высший брейк: £ 500
 Общий призовой фонд: £ 40 000

Высший брейк 

 134 — Алекс Хиггинс (1/8 финала)

Результаты

Квалификация 

Матчи из 17 фреймов

 Отборочный раунд 

 Сид Худ 9:3 Крис Росс  
 Майк Халлетт 9:8 Бернард Беннетт 

 Квалификационный раунд 

 Тони Мео 9:5 Сид Худ  
 Майк Халлетт 9:8 Рэй Эдмондс  
 Эдди Синклэр 9:1 Кингсли Кеннерли  
 Джо Джонсон 9:6 Джон Даннинг  
 Джим Мидоукрофт 9:1 Дэвид Гривз  
 Марк Уайлдмэн 9:8 Клифф Уилсон  
 Рой Эндрюарта 9:8 Тони Ноулз  
 Рекс Уильямс 9:1 Джон Барри 

 Предварительный раунд Матчи из 17 фреймов''

 Тони Мео 9:1 Пэт Хулихэн  
 Стив Дэвис 9:1 Майк Халлетт  
 Эдди Синклэр 9:5 Грэм Майлс  
 Пэтси Фэйган 9:4 Джо Джонсон  
 Вилли Торн 9:1 Джим Мидоукрофт  
 Марк Уайлдмэн 9:7 Джон Спенсер  
 Рой Эндрюарта 9:6 Джон Палмен  
 Рекс Уильямс 9:8 Дуг Маунтджой

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1980 год в снукере